Экономическое чудо () — это понятия, определяемого разнообразными случаями экономического развития по временному периоду, объёму и географии. Примеры «чудес» фиксируются достаточно часто, если принимать во внимание определение термина.

Терминология 
В литературе встречаются разнообразные определения и интерпретации «экономического чуда», которые не дают чёткого описания явления и границ его появления. Определение также часто используется в исключительно политических целях.

Примеры 
 «Голландское экономическое чудо» 1600-х годов ( в период своего золотого века), которое многие часто считают самым первым экономическим чудом;
 Экономический подъём в США после Второй мировой войны — периодом бурного роста, начавшийся после Второй мировой войны и длящийся по 1973—1975 года;
 «Японское экономическое чудо» — исторический феномен рекордного роста японской экономики;
 «Немецкое экономическое чудо» ( — экономическое чудо), или «Рейнское чудо» — экономики Западной Германии и Австрии после Второй мировой войны;
 «Чудо на реке Ханган» — термин, обозначающий процесс роста экономики Южной Кореи;
 «» — термин, обозначающий процесс роста экономики Тайваня в 1961—1997 годах;
 Советское послевоенное экономическое чудо — интенсивный рост экономики СССР в период, предположительно, с конца 1940-х по конец 1950-х годов, сопровождавшийся быстрым ростом производительности труда и снижением себестоимости выпускавшейся продукции. Определение встречается в работах некоторых экономистов и историков. Отсутствует единое мнение среди российских учёных о начале и завершении этого периода (Г. И. Ханин: 1940-е — 1950-е годы, В. Д. Руднев: 1945—1950, историки А. С. Барсенков и С. А. Нефёдов: 1950-е годы);
 Славное тридцатилетие — экономический рост Франции с 1945 по 1975 год;
 «Рекордные годы» — рост экономики Швеции, закончившийся нефтяным кризисом 1973 года;
 «Мексиканское экономическое чудо» — период в истории Мексики с 1940 по 1970-е гг, когда в стране наблюдались высокие темпы экономического роста;
 «» — феномен необычайно быстрого темпа экономического развития Бельгии с 1945 до 1948 год;
 «Греческое экономическое чудо» — феномен необычайно быстрого темпа экономического развития Греции с начала 50-х до середины 70-х гг. XX века;
 «Итальянское экономическое чудо» — с 1955 по 1972 год;
 «Испанское экономическое чудо» — экономический бум в Испании с 1959 по 1973 г.;
 Дой мой — Вьетнам с 1986 года по настоящее время.;
 «Бразильское экономическое чудо» — с 1964 по 1979 г.;
 «» — феномен необычайно быстрого темпа экономического развития Чили после прихода к власти в 1973 году Аугусто Пиночета и проведения экономических реформ, группой чилийских экономистов, которых вместе стали называть Чикаго-бойз;
 Политика реформ и открытости — рост экономики Китая, начиная с 1978 года и по настоящее время;
 «» — экономика штата Массачусетс в США в 80-е гг. XX века, до этого отличавшегося высоким уровнем безработицы и слабым развитием индустрии;
  — рост экономики США в 1991—2001 годах.

См. также 
 Экономические тигры

Примечания

Литература 
 Невский С. И. Экономика послевоенной Западной Германии: На пути к «экономическому чуду». — М., 2006ю

Ссылки 
 Статья о «Виртшафтсвундер» на сайте www.econlib.org
 Лекция проф. А. Н. Ланькова о модернизации Восточной Азии после Второй мировой войны

Мировая экономика
Экономические бумы